Иммо Фусс (, 1910 — ?) — австрийский шахматист, мастер.

Чемпион Австрии 1933 г.

Наиболее известен тем, что неоднократно участвовал в Требич-турнирах. Лучший результат показал в 1934 г., когда разделил 5—6 места с Б. Хёнлингером и набрал 3 очка из 4 против призеров (выиграл у победителя турнира А. Беккера и Э. Гласса). В том же 1934 г. участвовал в международном турнире в Шопроне (Венгрия).

После Требич-турнира 1936 г. отошел от практики.

Сведения о биографии шахматиста крайне скудны.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии И. Фусса в базе Chessgames
 Личная карточка И. Фусса на сайте 365Chess

Шахматисты Австрии
Шахматисты XX века